Mnemone o mnemon (, colui che ricorda/colui che rammenta) può riferirsi a:

Mnemone – attendente di Achille nella Guerra di Troia, con un funzione mnemonica nei confronti del suo assistito  
Mnemon  – figura istituzionale nella Grecia antica
Mnemone di Lesbo (VII-VI secolo a.C.) – personaggio legato alle vicende che agitarono Mitilene
Mnemone  – medico del III secolo a.C.
Mnemone  – soprannome di Artaserse II della dinastia achemenide

Pagine correlate
Memnone